Con il termine aritenoide s'intende ciascuna delle due cartilagini della regione posteriore e superiore della laringe, caratterizzate da una morfologia irregolarmente piramidale. Le due cartilagini danno inserzione alle corde vocali superiori. 

L'aritenoidite è l'infiammazione localizzata di queste cartilagini e determina l’ipomobilità della corda vocale corrispondente.

Apparato respiratorio